Дубилет — фамилия. 

 Известные носители 
 Дубилет, Дмитрий Александрович (род. 1985) — украинский бизнесмен и политик, министр Кабинета министров Украины.
 Дубилет, Моисей Иосифович (1897—1941) — советский еврейский литературный критик.